2 канал — львівський загальнонаціональний інформаційно-розважальний телеканал, що утворився внаслідок ребрендингу телеканалу «НТА». У 2013 році канал «НТА» переїхав зі Львова до Києва. Окрім новин та програм власного виробництва, з 16 жовтня 2013 року канал демонстрував багатосерійні теленовели «Лара», «Бандолера», «Любов і Вогонь». В ефірі були програми каналів «Перший автомобільний» та «Голос Америки». До медіа-холдингу входив телеканал «Малятко TV».

У 2015 році телеканал припинив мовлення.

Примітки